O comună mare (în maghiară: nagyközség) este o subdiviziune administrativă de nivelul al doilea din Ungaria, după județ și care satisface următoarele condiții:
 nu are statut de oraș,
 are o populație de peste 5.000 de locuitori,
 sau, în derogare de la regula cu numărul populației, localitatea a moștenit din perioada comunistă rangul de comună mare, atribuit atunci în funcție de „caracterul citadin sau rolul turistic deosebit” al localității,

Utilizarea titlului de „comună mare” nu este obligatorie. Înregistrarea este efectuată de ministrul afacerilor interne.
Comuna mare de asemenea a desemnat un rang comunal care a existat în primul Regat al Ungariei.

În 2013, Oficiul de Statistici al Ungariei (Központi Statisztikai Hivatal, KSH) a numărat 105 comune mari.

Vezi și
Județele Ungariei
Districtele Ungariei
Comunele Ungariei

Legături externe

 Office des Statistiques
 City Population
 World Gazetteer

Diviziuni teritoriale ale Ungariei